

Codici 
 G91 – Codice che designa l'osservatorio astronomico Whipple, sul Monte Hopkins, Arizona

Aerei 
 Fiat G.91  – Cacciabombardiere bimotore italiano degli anni cinquanta.
 Aeritalia G-91Y  – Cacciabombardiere bimotore italiano degli anni sessanta (derivato dal precedente).